Miejscowości w USA:
 Annville – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Jackson
 Annville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon
Gminy w USA:
 Annville (ang. Annville Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon